G44 ou G-44 peut faire référence à :
  Autres syndromes d'algies céphaliques, d’après la Classification internationale des maladies ;
 G-44, un club de football groenlandais ;
 Grumman G-44 Widgeon, un hydravion américain ;
 HMS Martin (G44), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres